Oeftering ist der Familienname folgender Personen:

 Clemens Oeftering (1914–2004), deutscher Geistlicher, Pfarrer und Ehrenbürger von Heustreu, siehe Liste der Ehrenbürger von Heustreu
 Heinz Maria Oeftering (1903–2004), Erster Präsident (Vorsitzender des Vorstandes) der Deutschen Bundesbahn und Präsident des Bundesrechnungshofs
 Wilhelm Engelbert Oeftering (auch: Engelbert Hegaur; 1879–1940), deutscher Bibliothekar, Historiker und Literaturwissenschaftler